Феденко:

 Феденко Панас Васильович (1893–1981) — політичний діяч, історик, публіцист.
 Феденко Богдан Панасович (1924–1989) — український політичний діяч, письменник, публіцист, історик.
 Феденко Олександр Олександрович (1970) — український велогонщик, призер Олімпійських ігор 2000 року.

Українські прізвища
Прізвища на -енко